22 Niżegorodzki Pułk Piechoty Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej Księżnej Wery Konstantynownej Romanowej (ros. 22-й пехотный Нижегородский Её Императорского Высочества Великой Княгини Веры Константиновны полк) - pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 25 czerwca 1700 za panowania cara Piotra I Wielkiego.

Święto pułkowe: 26 sierpnia. Dyslokacja w 1914: Ostrołęka.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 15 Korpus Armijny - (15 АК, 15 армейский корпус), Warszawa
 6 Dywizja Piechoty - (6-я пехотная дивизия), Ostrów
 1 Brygada Piechoty - Ostrołęka
 22 Niżegorodzki Pułk Piechoty - (22-й пехотный Нижегородский полк), Ostrołęka

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=625 (ru)

Wojsko w Ostrołęce
Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego